Apoteket kan syfta på:

Företag 
Apoteket, ett svenskt statsägt företag.

Platser i Finland 

 Apoteket, Vasa, Österbotten, 
 Apoteket, Närpes, Österbotten,

Se även
Apotek